Бабаджими Абиола Манува (; род. 18 февраля 1980, Сакраменто) — английский боец смешанного стиля, представитель полутяжёлой весовой категории. Выступал на профессиональном уровне начиная с 2008 года, известен по участию в турнирах бойцовских организаций UFC, UCMMA, BAMMA и др. Владел титулом чемпиона UCMMA в полутяжёлом весе. После 4-х поражений, 3 из которых были нокаутом Джими Манува объявил о завершении карьеры в возрасте 39 лет.

Биография 
Джими Манува родился 18 февраля 1980 года в городе Сакраменто штата Калифорния в США — в семье граждан Великобритании, выходцев из нигерийского народа йоруба. Детство большей частью провёл в Нигерии, затем в возрасте десяти лет вместе с родителями переехал на постоянное жительство в Лондон.

В 2002 году был арестован за участие в банде грабителей и около года провёл в тюрьме.

Долгое время занимался силовыми видами спорта, но из-за травмы грудной мышцы в 2007 году вынужден был от них отказаться и перешёл в ММА. Проходил подготовку в зале Keddles Gym под руководством Алана Кеддла, практиковал бокс, муай-тай, бразильское джиу-джитсу. По БЖЖ удостоился пурпурного пояса, получив его из рук Рикарду да Силвы</small>.

Начало профессиональной карьеры 
Дебютировал в смешанных единоборствах на профессиональном уровне в июле 2008 года, выиграв у своего соперника техническим нокаутом в первом же раунде. Спустя несколько месяцев провёл ещё один успешный бой, так же выиграв техническим нокаутом в первом раунде.

UCMMA 
В 2008—2011 годах выступал в недавно появившейся британской организации UCMMA, где завоевал титул чемпиона в полутяжёлой весовой категории и пять раз сумел защитить свой чемпионский пояс, не потерпев при этом ни одного поражения.

Уже тогда у него появилась возможность перейти в крупнейшую бойцовскую организацию мира Ultimate Fighting Championship, однако он отклонил предложенный котнтракт, отметив, что пока не готов выступать на таком высоком уровне — переход в UFC является для него конечной целью, но это должно произойти позже. Ему предлагали выступить на UFC 138, но он вновь отказался, сославшись на нехватку бойцовского опыта.

BAMMA 
Проведя пять защит чемпионского титула UCMMA, в 2011 году Манува перешёл в другую британскую организацию BAMMA, подписав с ней эксклюзивный контракт на четыре боя. Тем не менее, в итоге он провёл здесь только один бой, выиграв техническим нокаутом у Энтони Риа.

Ultimate Fighting Championship 
Имея в послужном списке 14 побед без единого поражения, в июле 2012 года Джими Манува всё-таки подписал контракт с UFC. В дебютном поединке в сентябре того же года вышел в октагон против американца Кайла Кингсбери, участника восьмого сезона реалити-шоу The Ultimate Fighter. В перерыве между вторым и третьим раундами рефери засчитал Кингсбери технический нокаут, поскольку у того сильно заплыл левый глаз, и с таким повреждением он не мог продолжать драться.

В 2013 году победил француза Сириля Дьябате и канадца Райана Джиммо — оба получили несовместимую с продолжением боя травму ноги.

В марте 2014 года Манува в главном бою вечера встретился со шведом Александром Густафссоном, недавним претендентом на титул чемпиона. Проиграл ему нокаутом во втором раунде, потерпев таким образом первое в профессиональной карьере поражение. При всём при том, заработал бонус за лучший бой вечера.

Далее должен был драться с бразильцем Маурисиу Руа, но незадолго до начала планировавшегося турнира отказался от боя из-за травмы. После более чем годичного перерыва в апреле 2015 года вернулся в октагон, выиграв единогласным решением судей у поляка Яна Блаховича — это был первый раз, когда он прошёл всю дистанцию боя до конца.

В сентябре 2015 года был нокаутирован американцем Энтони Джонсоном.

На февраль 2016 года планировался поединок против представителя Украины Никиты Крылова, однако англичанин вновь получил травму, и этому бою так и не суждено было состояться. Вместо этого позже в октябре Манува вышел против Овинса Сен-Прё — нокаутировал его во втором раунде и получил награду за лучшее выступление вечера.

Следующим соперником ему назначили бразильца Гловера Тейшейру, но затем в качестве соперника выбрали американца Кори Андерсона, победителя 19 сезона шоу TUF. В главном бою вечера в марте 2017 года они сошлись в октагоне — в первом раунде серией точных ударов Манува нокаутировал Андерсона и вновь заслужил бонус за лучшее выступление вечера.

В июле 2017 года сам оказался в нокауте, проиграл представителю Швейцарии Волкану Оздемиру уже на 42 секунде первого раунда.

В марте 2018 года состоялся ещё один поединок против Яна Блаховича, и на сей раз Манува уступил ему единогласным судейским решением. При этом оба бойца удостоились награды за лучший бой вечера.

8 декабря 2018 года на турнире UFC 231 Манува проиграл нокаутом Тиагу Сантусу.

В июне 2019 года проиграл Александру Ракичу. В конце первой минуты боя Ракич провел комбинацию из трех ударов, завершившую ударом ногой в голову, которая нокаутировала Мануву. После этого поражения объявил о завершении карьеры бойца.

Статистика в профессиональном ММА 

|-
|Поражение
|align=center|17-6
|Александр Ракич
|KO (ногой в голову)
|UFC Fight Night: Gustafsson vs. Smith
|
|align=center|1
|align=center|0:47
|Стокгольм, Швеция
|
|-
|Поражение
|align=center|17-5
|Тиагу Сантус
|KO (удар рукой)
|UFC 231
|
|align=center|2
|align=center|0:41
|Торонто, Канада
|
|-
| Поражение
|align=center|17-4
|Ян Блахович
|Единогласное решение
|UFC Fight Night: Werdum vs. Volkov
|
|align=center|3
|align=center|5:00
|Лондон, Англия
|
|-
|-
|Поражение
|align=center|17-3
|Волкан Оздемир
|KO (удары руками)
|UFC 214
|
|align=center|1
|align=center|0:42
|Анахайм, США
|
|-
|Победа
|align=center|17-2
|Кори Андерсон
|KO (удар рукой)
|UFC Fight Night: Manuwa vs. Anderson
|
|align=center|1
|align=center|3:05
|Лондон, Англия
|
|-
| Победа
| align=center| 16-2
| Овинс Сен-Прё
| KO (удар рукой)
| UFC 204
| 
| align=center| 2
| align=center| 2:38
| Манчестер, Англия
| 
|-
| Поражение
| align=center| 15-2
| Энтони Джонсон
| KO (удары)
| UFC 191
| 
| align=center| 2
| align=center| 0:28
| Лас-Вегас, США
|
|-
| Победа
| align=center| 15-1
| Ян Блахович
| Единогласное решение
| UFC Fight Night: Gonzaga vs. Cro Cop 2
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Краков, Польша
|
|-
| Поражение
| align=center| 14-1
| Александр Густафссон
| KO (удары)
| UFC Fight Night: Gustafsson vs. Manuwa
| 
| align=center| 2
| align=center| 1:18
| Лондон, Англия
| 
|-
| Победа
| align=center| 14-0
| Райан Джиммо
| TKO (травма ноги)
| UFC Fight Night: Machida vs. Munoz
| 
| align=center| 2
| align=center| 4:41
| Манчестер, Англия
|
|-
| Победа
| align=center| 13-0
| Сириль Дьябате
| TKO (травма ноги)
| UFC on Fuel TV: Barao vs. McDonald
| 
| align=center| 1
| align=center| 5:00
| Лондон, Англия
|
|-
| Победа
| align=center| 12-0
| Кайл Кингсбери
| TKO (остановлен врачом)
| UFC on Fuel TV: Struve vs. Miocic
| 
| align=center| 2
| align=center| 5:00
| Ноттингем, Англия
|
|-
| Победа
| align=center| 11-0
| Энтони Риа
| TKO (удары)
|BAMMA 8
| 
| align=center| 1
| align=center| 5:00
| Ноттингем, Англия
|
|-
| Победа
| align=center| 10-0
| Ник Чапман
| TKO (удары коленями)
| UCMMA 24: Hands of War
| 
| align=center| 1
| align=center| 2:14
| Лондон, Англия
| 
|-
| Победа
| align=center| 9-0
| Валентино Петреску
| KO (удар рукой)
| UCMMA 14: Invincible
| 
| align=center| 1
| align=center| 3:08
| Лондон, Англия
| 
|-
| Победа
| align=center| 8-0
| Реза Махдавян
| TKO (удары руками)
| UCMMA 12: Never Back Down
| 
| align=center| 1
| align=center| 3:19
| Лондон, Англия
| 
|-
| Победа
| align=center| 7-0
| Шон Ломас
| TKO (удары руками)
| UCMMA 9: Fighting for Heroes
| 
| align=center| 1
| align=center| 3:58
| Лондон, Англия
| 
|-
| Победа
| align=center| 6-0
| Люк Блайт
| KO (удар рукой)
| UCMMA 6: Payback
| 
| align=center| 2
| align=center| 4:22
| Лондон, Англия
| 
|-
| Победа
| align=center| 5-0
| Райан Робинсон
| TKO (удары руками)
| UCMMA 4: Relentless
| 
| align=center| 1
| align=center| 2:03
| Лондон, Англия
| 
|-
| Победа
| align=center| 4-0
| Джейми Хирн
| Сдача (гильотина)
| UCMMA 2: Unbreakable
| 
| align=center| 1
| align=center| 1:49
| Лондон, Англия
|
|-
| Победа
| align=center| 3-0
| Крис Грейг
| TKO (удары руками)
| UCMMA 1: Unbreakable
| 
| align=center| 2
| align=center| 1:35
| Лондон, Англия
|
|-
| Победа
| align=center| 2-0
| Дейв Ринтул
| TKO (удар рукой)
| FX3 9
| 
| align=center| 1
| align=center| 3:10
| Рединг, Англия
|
|-
| Победа
| align=center| 1-0
| Том Кинг
| TKO (удары руками)
| FCFN 8
| 
| align=center| 1
| align=center| 4:25
| Портсмут, Англия
|

Примечания

Ссылки 
 

Бойцы смешанных единоборств Англии